Poskromienie złośnicy
 Poskromienie złośnicy (film 1908)
 Poskromienie złośnicy (film 1929)
 Poskromienie złośnicy (film 1967)
 Poskromienie złośnicy (film 2022)